Керженский — сельский посёлок в составе Валковского сельсовета Лысковского района Нижегородской области.

Посёлок располагается в километре от левого берега реки Керженец на границе затопляемой при сильном паводке территории.

Примечания 

Населённые пункты Лысковского района